

Mitologia
Euforione – figlio di Achille

Persone
Euforione di Calcide – poeta greco antico, vissuto nel III secolo a.C.
Euforione – tragediografo greco antico, figlio di Eschilo